Поперечное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Поперечное — село в подчинении горадминистрации Риддера Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Поперечное — село в Каменском районе Алтайского края.
 Поперечное — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.
 Поперечное — хутор в Погарском районе Брянской области.
 Поперечное — село в Еравнинском районе Бурятии.
 Поперечное — село в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Поперечное — село в Юргинском районе Кемеровской области.
 Поперечное — деревня в Ордынском районе Новосибирской области.
 Поперечное — село в Пензенском районе Пензенской области.

Украина 
 Поперечное — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Поперечное озеро — одно из Мультинских озёр, расположено в Республике Алтай, Россия